Ngada (Ngadha) – indonezyjska grupa etniczna
 Ngada – kabupaten
 język ngada (ngadha) – język austronezyjski